Kanzleistraße 4 ist der Name folgender unter Denkmalschutz stehender Gebäude:
 Kanzleistraße 4 (Hamburg-Nienstedten), Bauwerk in Hamburg-Nienstedten
 Kanzleistraße 4 (Wernigerode), Bauwerk in Wernigerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Kanzleistraße 4 (Wiesentheid), Bauwerk in Wiesentheid, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Fasanenhof (Wiesentheid)
 Kanzleistraße 4 (Wolfenbüttel), Bauwerk in Wolfenbüttel, Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen